Skrót ASDF może oznaczać:
 Alabama State Defense Force
 Alaska State Defense Force
 Another System Definition Facility
 Association of Synchronous Data Formats
 Japan Air Self-Defense Force – Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony
  – internetowa seria komediowa